Astley ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew de Astley, 1. Baron Astley (vor 1265–1301), englischer Adliger
 Arthur Astley (* 1916), britischer Leichtathlet
 Dai Astley (1909–1989), walisischer Fußballspieler und -trainer
 Edward Astley, 22. Baron Hastings (1912–2007), britischer Adliger
 Edwin Astley (1922–1998), britischer Filmkomponist
 Hubert D. Astley (1860–1925), englischer Vogelzüchter und Ornithologe
 John Astley (Ritter) (1430–1486), englischer Ritter
 John Astley, englischer Snookerspieler
 Justin Astley (* 1983), englischer Snookerspieler
 Mark Astley (* 1969), kanadisch-schweizerischer Eishockeyspieler
 Nicholas de Astley, 2. Baron Astley (um 1276–1325), englischer Adliger
 Philip Astley (1742–1814), britischer Zirkuspionier
 Rick Astley (* 1966), britischer Sänger
 Thea Astley (1925–2004), australische Schriftstellerin

Astley ist der Name folgender Orte:

in England:
 Astley (Greater Manchester)
 Astley (Warwickshire)
 Astley (Worcestershire)
 Astley (Shropshire)
 Astley Parish (Warwickshire)
 Astley Parish (Worcestershire)
 Astley Parish (Shropshire)
 Astley Village, in Lancashire

Siehe auch:
 Astley Green Colliery Museum, ein Eisenbahnmuseum in Lancashire, England